Marasso – serpente della famiglia Viperidae
Marasso (Death Adder) – personaggio dei fumetti Marvel Comics
Arturo Marasso – poeta argentino